Магнус Флорин (, род. 1955) — шведский писатель, театральный режиссёр. Пишет на шведском языке.

Как писала о Флорине переводчица его произведений на русский язык Елена Самуэльсон, «Жил-был Магнус Флорин. Жил он в шведском королевстве и писал странные книги. Прочтёшь — и не знаешь, что и думать».

Краткая биография 
Магнус Флорин родился в 1955 году в Уппсале. С конца 1970-х годов живёт в Стокгольме. Защитил диссертацию о шведском пролетарском театре (1978). Автор нескольких крупных произведений. Стал известен после опубликования в 1995 году философского романа «Сад» о жизни великого шведского естествоиспытателя Карла Линнея (1707—1778).

С самого начала своей творческой деятельности параллельно занимается театром. В 1980-х и 1990-х годах был заведующим литературной часть в театре Dramaten. Поставил радиоспектакль «Синяя книга» по Августу Стриндбергу (1999). Художественный руководитель  (2000—2006).

По собственному признанию Флорина, литература носит для него прикладной характер, являясь вторичной по отношению к его естественно-научным интересам (наблюдением за «миром людей и растений»). Другой интерес Флорина, по его словам, связан с языком, к которому он относится как к «эху других эпох».

По мнению Елена Самуэльсон, для Флорина не является важным вопрос «Что происходит?», для него важны вопросы «Как происходит?» и «Как чувствуется?», в результате в его произведениях реальность становится призрачной. Флорина, по её мнению, можно назвать микрофеноменологом языка, он «спасает слова и связанные с ними чувства, использует их и тем самым возвращает к жизни». Юмор Флорина близок юмору Сэмюэла Беккета, а «детское» видение ситуаций напоминает поздние драмы Августа Стриндберга.

Премии 
 2001 — 
 1999 — 
 2006 — : премия за лучшее художественное произведение на шведском языке, присуждаемое шведским библиотечным союзом
 2011 — : стипендия за вклад в развитие шведского языка, носит имя лауреата Нобелевской премии в области литературы Харри Мартинсона
 2011 —

Избранная библиография 

 1978 — Blå blusen.
 1989 — Berättelsens gång («Ход повествования»)
 1992 — Tror du på denna historia? («Веришь в эту историю?»)
 1995 — Trädgården («Сад»)
 Роман — номинант шведской национальной премии Августа Стриндберга. По этому роману в 1999 году шведский композитор  написал оперу (Trädgården, либретто Leif Janzon).
 Перевод на русский язык — СПб., изд. Ивана Лимбаха, 2005. ISBN 5-89059-069-3
 1998 — Syskonen («Братцы-сестрицы»)
 Перевод на русский язык:
 2001 — Cirkulation («Циркуляция»)
 2005 — Leendet («Улыбка»)
 2010 — Ränderna («Полосы»)

Примечания

Литература 
 
 Элам, Ингрид. Новая шведская проза: Пер. с швед. А. Лавруши — Стокгольм: Шведский институт, 2002. — С. 20—22. — ISBN 91-520-0740-5.

Ссылки 
 BookFinder: Список публикаций Магнуса Флорина
 Linköpings universitetsbibliotek: Список публикаций Магнуса Флорина

Писатели Швеции
Шведские писатели
Писатели XX века
Писатели XXI века